Suppa ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Suppa (1628–1671), italienischer Maler und Architekt des Barock auf Sizilien
 Hannah Suppa (* 1983), deutsche Journalistin
 Luigi Suppa († 1569), römisch-katholischer Bischof